«Полдень» — картина известной ленинградской художницы Евгении Петровны Антиповой (1917—2009), на которой изображен уголок сада на даче в Бернгардовке под Петербургом, ставшей главной творческой мастерской Е. Антиповой в 1980—2000 годы.

История 
Написанная в 1982 году, картина стала одной из вершин творчества Е. Антиповой. Главная особеннось её живописного дарования, заключающаяся, по меткому замечанию Л. В. Мочалова, в «утончённой культуре созерцания», проявилась в картине «Полдень» в полную силу. И смысл его в том, что оно обращено не только «вовне», но и «вовнутрь», в глубину авторского и зрительского «я». 
В картине «Полдень» внешний мотив становится вестником внутреннего состояния души.Сокровенный пафос «Полдня» и ряда последующих работ (Солнечный день, 1982, Уголок сада, 1986, Пейзаж с белой калиткой, 1996), развивающих эту линию её творчества, в возвращении человека к своим первоистокам. >.
Созданный в картине образ, по мнению Л. Мочалова, можно рассматривать в качестве модели мира, который воспринимается художницей как бесценный дар, подобно самому нашему существованию, неотрывному от этого мира. И даже как «модель рая», поскольку искусство становится самовыражением художника, и рай — притом непридуманный — оказывается в нас самих. В нашей душе. В способности смотреть на окружающее ничем не замутнённым, детски-чистым взглядом.

Работая долгие годы рядом с мужем, талантливым художником Виктором Тетериным, Е. Антипова сумела не только сохранить индивидуальное своеобразие творчества, но и воплотить в нём своё оригинальное видение красоты мира.

Впервые картина «Полдень» была показана в 1988 году на совместной с В. Тетериным выставке в залах Ленинградского Союза художников. В 1989 году работа экспонировалась в Ленинграде на выставке 26 ленинградских и московских художников. В 1999 году работа экспонировалась в Петербурге на совместной выставке произведений Е. Антиповой и В. Тетерина в Центральном выставочном зале «Манеж». Картина была описана и репродуцирована в каталоге выставки.

См. также 
 Антипова Евгения Петровна
 Ленинградский Союз художников

Примечания

Источники 
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.1. М., Искусство, 1970. С.165.
 Каталог выставки одиннадцати ленинградских художников. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.15.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.7.
 Выставка произведений 26 ленинградских и московских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1990. — с.47.
 Евгения Антипова, Виктор Тетерин. Живопись. Рисунок. — Санкт-Петербург: ЗАО «ПОНИ», 1999. — с.12, 22.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.32-33.

Ссылки 
 Евгения Антипова  на сайте «Неизвестный соцреализм. Поиски и открытия» .

Картины Евгении Антиповой
Картины из частных собраний
Картины 1982 года
Пейзажи XX века